Johannes Thiele je jméno a příjmení těchto osobností:

 Johannes Thiele (zoolog) (1860–1935) – německý zoolog
 Johannes Thiele (chemik) (1865–1918) – německý chemik